Windhorst steht für:
 Windhorst (Warpe), ein Ortsteil der Gemeinde Warpe im Landkreis Nienburg/Weser

Windhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Christian August Meier-Windhorst (1913–1975), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Christof Windhorst (* 1940), deutscher evangelischer Theologe 
 Hans-Wilhelm Windhorst (* 1944), deutscher Agrargeograph
 Lars Windhorst (* 1976), deutscher Unternehmer, Gründer der Windhorst Electronics GmbH und Windhorst AG
 Rogier Windhorst (* 1955), niederländischer Astronom
 Theodor Windhorst (* 1950), deutscher Chirurg und ärztlicher Standespolitiker
 Uwe Windhorst (* 1946), deutscher Neurowissenschaftler

Siehe auch:
 Windthorst